Die Liste der Leichtathletik-Verbandsrekorde in Deutschland führt die Bestleistungen der Athleten in den Landesverbänden des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in den verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik. Die Rekordlisten werden von den Landesverbänden geführt.

Die Rekordlisten werden für Freiluft- und Hallenveranstaltungen der Altersklassen Männer/Frauen und U20 geführt. Leistungen in den Altersklassen U23, U18 und U16 gelten als Verbandsbestleistungen. Einige Verbände führen zudem Rekordlisten für jüngere Jahrgänge und Seniorenklassen.



Hinweise zu den Tabellen

Athleten und Athletinnen können in den Listen mehrerer Landesverbände geführt sein. Für die Erzielung eines Verbandsrekordes ist der Verein maßgeblich, für den der Athlet oder die Athletin im Rekordjahr gestartet ist.
Die geführten Disziplinen können sich unterscheiden, da die Landesverbände für die Erstellung ihrer Listen verantwortlich sind. Dies betrifft auch die Unterscheidung von offiziellen Rekorden und Bestleistungen. Die Listen behandeln beide Begriffe daher gleich.

Anmerkung Streckenlängen: Distanzen der Straßen-Wettkämpfe werden in Kilometern angegeben, bei Bahnwettkämpfen in Metern. Dementsprechend bezeichnet 10 km einen Wettkampf im Straßenlauf bzw. Straßengehen, 10.000 m hingegen einen Laufwettbewerb auf der Bahn bzw. im Bahngehen.

Badischer Leichtathletik-Verband 
Die Daten sind den Rekordlisten des Badischen Leichtathletik Verbandes (BLV) entnommen. Der Badische Leichtathletik-Verband und der WLV führen sowohl getrennte, als auch gemeinsame Bestenlisten als Leichtathletik Baden-Württemberg.

Freiluft

Männer

Frauen

Bayerischer Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind den Rekordlisten des BLV entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Berliner Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind den Rekordlisten des BLV entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Hamburger Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind den Rekordlisten des HHLV entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Hessischer Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind der Rekordliste des HLV entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Halle

Männer

Frauen

Niedersächsischer Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind der Rekordliste des NLV entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Leichtathletik-Verband Nordrhein 

Die Daten sind den Rekordlisten des LVN entnommen. Erweitert um Daten der DLV-Rekordlisten.

Freiluft

Männer

Frauen 

Straßenlauf-Bestenlisten werden vom LVN extern geführt.

Halle

Männer

Frauen

Leichtathletik-Verband Pfalz 

Die Daten sind der Rekordliste des LVP entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Leichtathletik-Verband Rheinland 

Die Daten sind den Rekordlisten des LVR entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen 

Die Daten sind der Rekordliste des FLVW entnommen.

Freiluft

Männer

Frauen

Württembergischer Leichtathletik-Verband 

Die Daten sind den Rekordlisten des WLV entnommen. Der Badische Leichtathletik-Verband und der WLV führen sowohl getrennte, als auch gemeinsame Bestenlisten als Leichtathletik Baden-Württemberg.

Freiluft

Männer

Frauen

Siehe auch 
 Liste der deutschen Leichtathletikrekorde
 Liste der Leichtathletik-Europarekorde
 Liste der Leichtathletik-Weltrekorde
 Liste der Leichtathletik-U18-Weltbestleistungen

Weblinks 
 Statistiken des DLV

Einzelnachweise 

Verbandsrekorde in Deutschland
Rekorde